Diego Fernando Pérez, allenatore di calcio ed ex calciatore uruguaiano.
 Diego Pérez, tennista uruguaiano.